Georg Berlinger ist der Name folgender Personen:

* Georg Berlinger (Architekt, 1882) (1882–1946), deutscher Architekt, Baumeister und Bauunternehmer
 Georg Berlinger (Architekt, 1910) (1910–1992), deutscher Architekt und Dombaumeister

Siehe auch:
 Georg Beringer (1879–1944), deutscher Künstler